ван дер Бейл () — нидерландская фамилия.

Известные носители:
 ван дер Бейл, Анне ‎(1928—2022) — нидерландский христианский миссионер.
 ван дер Бейл, Паул Андрис (1888—1939) — южноафриканский миколог и фитопатолог.
 ван дер Бейл, Хендрик (1887―1948) ― южноафриканский учёный инженер и промышленник.

См. также 
 Бейл